Jméno a příjmení Pavel Soukup má více známých osobností:

 Pavel Soukup (* 1948) – český herec 
 Pavel Soukup (atlet) (* 1971) – bývalý český běžec
 Pavel Soukup (cyklista) (* 1965) – český cyklista, mistr světa 1986
 Pavel Soukup (fotbalista) (* 1952) – český fotbalista
 Pavel Soukup (historik) (* 1976) – český historik
 Pavel Soukup (režisér) (* 1990) – český režisér